Hailes je lahko:
 Hailes (igra)
 William Allan Hailes, general